Charles Ancillon – scrittore francese
 David Ancillon – teologo protestante francese
 Friedrich Ancillon – politico prussiano